Mootz ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Mootz (1933–2019), deutscher Chemiker und Kristallograph 
 Hermann Mootz (1889–1962), deutscher Admiral
 Johann Georg Mootz (1808–1903), großherzoglich hessischer Generalleutnant a la suite 
 Mathis Mootz, eigentlicher Name von Panacea (Musiker) (* 1976), deutscher Musikproduzent und DJ
 Mónica Spear Mootz, siehe Mónica Spear (1984–2014), venezolanische Schauspielerin und Schönheitskönigin

Siehe auch:

 Motz (Begriffsklärung)